CORO2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 525 амінокислот, а молекулярна маса — 59 763.

Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки